Nelte ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Nelte (* 1990), deutsche Badmintonspielerin
 Klaus-Michael Nelte (* 1958), deutscher Offizier
 Norbert Nelte (1945–2021), deutscher Autor und Redakteur
 Otto Nelte (Jurist) (1887–1957), deutscher Jurist
 Otto Nelte (1898–1941), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer